

Patronyme 

 Alexis-Joseph Rostand (1769-1854), négociant et homme politique français, maire de Marseille de 1830 à 1832 ;
 André Rostand (1878-1965), responsable agricole, historien, patron de presse et homme politique français ;
 Antoine Rostand (1962-), ingénieur et chef d'entreprise français, président de Schlumberger Business Consulting ;
 Bruno Rostand (1780-1860), négociant, financier et armateur français, frère de Alexis-Joseph Rostand ;
 Claude Rostand (1912-1970), musicologue, musicographe et critique musical français ;
 Edmond Rostand (1868-1918), écrivain, dramaturge, poète et essayiste français ;
 Eugène Rostand, (1843-1915, avocat, financier, homme de lettres et économiste français ;
 Jean Rostand (1894-1977), écrivain, moraliste, biologiste, historien des sciences et académicien français ;
 Jules Rostand (1820-1889), négociant, financier et armateur français ;
 Jules Rostand (1847-1930), banquier et homme d'affaires français ;
 Juliette Mante-Rostand (1872-1956), pianiste et salonnière française ;
 Maurice Rostand (1891-1968), poète, romancier et auteur dramatique français.

Toponyme 

 Avenue Rostand, voie marseillaise située dans le 3e arrondissement de Marseille ;
 Collège Jean-Rostand, établissement scolaire de Moûtiers ;
 , lycées français, dont :
 Lycée Jean-Rostand, établissement scolaire de Roubaix,
 Lycée Jean-Rostand, établissement scolaire de Strasbourg ;
 Médiathèque Edmond-Rostand, médiathèque située dans le  arrondissement de Paris ;
 Parc Jean-Rostand, jardin public de la ville d'Amiens, situé dans la faubourg de Noyon ;
 Place Edmond-Rostand, place du 6e arrondissement de Paris située à la jonction du boulevard Saint-Michel et de la rue de Médicis dans le quartier de l'Odéon ;
 .

Prix 

 Prix Jean-Rostand, récompense depuis 1978 des ouvrages de vulgarisation scientifique en français

Homonymie de patronyme